Sacerdoțeanu ist der Familienname folgender Personen: 

 Aurelian Sacerdoțeanu (1904–1976), rumänischer Archivar
 Fenelon Sacerdoțeanu (1902–1982), rumänischer Arzt, Offizier und Gewerkschafter